Grajewo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Grajewski
 Grajewo (stad), een stad in bovenstaande gemeente
 Grajewo (district), een Pools district